Rok pierwszy – polski film wojenny z 1960 roku
 Rok pierwszy – amerykański film komediowy z 2009 roku